«Стре́лка» — название станций метрополитенов в различных городах.

 «Стрелка» — планируемая станция Красноярского метрополитена.
 «Стрелка» — конечная станция Сормовско-Мещерской линии Нижегородского метрополитена.